Nassau er navnet på:

 Hertugdømmet Nassau – et tysk hertugdømme 1806-1866
 Hessen-Nassau – et tidligere tysk provins i kongeriget Preussen. Ligger i det nuværende Hessen
 Huset Nassau – en greveslægt, som senere har hersket som konger over Nederlandene (Oranien-Nassau) og storhertuger over Luxembourg, se Oranien
 Nassau (Bahamas) – hovedstaden på Bahamas
 Nassau (Cookøerne)
 Nassau (Erzgebirge) – en bydel i Frauenstein i Freiberg i Sachsen
 Nassau-Diez- et oprindeligt grevskab i det Tysk-romerske rige, rigsfyrstendømme fra 1654
 Nassau-Dillenburg- et oprindeligt grevskab i det Tysk-romerske rige, rigsfyrstendømme fra 1654
 Nassau (Lahn) – en by i Rhein-Lahn-Kreis i det nuværende Rheinland-Pfalz
 Nassau (Unterbergla) – et område i kommunen Unterbergla i Steiermark i Østrig
 Nassau-Usingen – en fyrsteslægt og et fyrstedømme i Tyskland
 Nassau-Weilburg – et oprindeligt grevskab i det Tysk-romerske rige